Plagiostoma fait référence en biologie à deux genres distincts :
 en paléontologie, Plagiostoma (bivalve) est un genre éteint de mollusque marin de la classe des bivalves et de la famille des Limidae,
 en mycologie, Plagiostoma (champignon) est un genre de champignon de la classe des Sordariomycetes et de la famille des Gnomoniaceae.